Теобальд 

Германизированная форма французского имени 
 Теобальд (850/860—887/895) — граф Арля (ок. 879—887/889) из династии Бозонидов.
 Теобальд (ум. 1161) — архиепископ Кентерберийский.
  — французский отшельник, святой, канонизирован в 1073 году.

Фамилия
 Теобальд, Дензилл (род. 1982) — тринидадский футболист.
 Теобальд, Фредерик Винсент (1868—1930) — английский энтомолог.

Псевдоним
 Теобальд — псевдоним русского писателя В. А. Роткирха (1819—1891).

См. также 
 Тибо де Блуа